Це список вулиць, провулків, площ, проспектів і тупиків міста Кропивницького. Список створений на основі офіційного переліку вулиць міста, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 «Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда» з урахуванням наступних рішень про найменування та перейменування вулиць і довідника вулиць міста Кропивницького.

Станом на 1 січня 2022 року у Кропивницькому 1071 урбанонім:

 580 вулиць;
 426 провулків;
 42 тупики;

 10 проїздів;
 5 площ;
 5 проспектів;

 1 бульвар;
 1 набережна;
 1 шосе.

У таблиці подано місцевість, до якої належить вулиця, район міста, колишні назви вулиць, а також дата затвердження сучасної назви (після 2003 року).

Примітки

Джерела 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 «Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 12 березня 2009 року № 1845 «Про перейменування вулиці Луначарського»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 865 «Про перейменування вулиць Карла Маркса, Леніна, Володарського та Поперечної 2-ї» 
 Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 17 травня 2012 року № 365 «Про присвоєння назви» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2014 року № 2881 «Про перейменування площі Кірова, вулиць Дзержинського та Орджонікідзе» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 11 листопада 2014 року № 3612 «Про найменування вулиць та внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 „Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда“» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 11 листопада 2014 року № 3613 «Про перейменування вулиці Ленінградської» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 16 грудня 2014 року № 3760 «Про перейменування вулиць Калініна, Кірова, Червоногвардійської» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 16 грудня 2014 року № 3761 «Про перейменування вулиці П'ятирічки 3-ї» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 16 грудня 2014 року № 3762 «Про найменування вулиць та внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 „Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда“» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 31 березня 2015 року № 4076 «Про перейменування вулиць Фрунзе та Новоросійської» 
 Розпорядження Кіровоградського міського голови від 19 лютого 2016 року № 24 «Про перейменування вулиць, провулків та інших об'єктів топоніміки міста» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 105 «Про перейменування вулиць, провулків та інших об'єктів топоніміки міста» 
 Розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 19 травня 2016 року № 216-р «Про виконання Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону Пропаганди їхньої символіки“» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 30 липня 2016 року № 471 «Про перейменування вулиць, провулків та інших об'єктів топоніміки міста»  (додаток )
 Рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 600 «Про перейменування вулиці Волошкової та найменування вулиці і провулків у садовому товаристві „Червона зірка“» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 710 «Про найменування провулка» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 711 «Про найменування вулиць і провулків у садівницькому товаристві „Аграрник“» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 996 «Про перейменування вулиці Зої Космодем'янської» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1195 «Про найменування провулків» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1196 "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 600 «Про перейменування вулиці Волошкової та найменування вулиці і провулків у садовому товаристві „Червона зірка“»" 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1218 «Про найменування вулиць і провулків» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2018 року № 1567 «Про найменування вулиць і провулків» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 5 червня 2018 року № 1697 «Про найменування провулка» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 31 січня 2019 року № 2270 «Про найменування вулиць і провулка у садовому товаристві „50 років Жовтня“» 
 Рішення Кіровоградської міської ради від 11 червня 2019 року № 2558 «Про найменування вулиць у садівничому товаристві „ім. Тимірязєва“»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 27 серпня 2019 року № 2765 «Про перейменування вулиці міста Кропивницького»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 3699 «Про перейменування вулиці Декабристів»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 25 березня 2021 року № 192 «Про найменування вулиць і провулків у Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів „Будівельник“»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 25 березня 2021 року № 193 "Про найменування вулиць і провулків в ГО «Садівниче товариство „Восход“»"
 Рішення Кіровоградської міської ради від 25 березня 2021 року № 194 «Про найменування вулиць»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 20 травня 2021 року № 384 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27 серпня 2019 року № 2765 „Про перейменування вулиці міста Кропивницького“»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 8 липня 2021 року № 568 «Про перейменування вулиці Халтуріна»
 Рішення Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2021 року № 838 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 „Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда“»
 Рішення Кропивницької міської ради від 12 травня 2022 року №1250 «Про перейменування вулиць та площі»

Кропивницький